Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин 2016 (25-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд) — чемпионат по футболу среди женских команд 2016 года в Высшей лиге.

В турнире участвуют восемь команд. Турнир проходил в три круга. ЖФК Минск защитил титул, победив в Чемпионате четвёртый раз подряд.

Турнирная таблица 

Предварительный этап

Финальный этап

Бомбардиры 
 Т.Краснова (Бобруйчанка) — 17
 Ю.Дубеньen (Минск) — 16
 Л.Гудченко (Надежда) — 14
 K.Ольховикen (Ислочь-РГУОР) — 10
 Ю.Слесарчикen (Минск) — 10
 С.Асташова (Зорка-БДУ) — 8

Примечания 

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2016 году
2016 год в женском футболе